Naményi Lajos (1868–1905) színház- és irodalomtörténész
 Naményi Lajos (1892–1962) orvos, író, pszichiáter